Немогућа мисија је Америчка телевизијска серија која прати мисије тима владиних тајних агената познатијег као Јединица за немогуће мисије (ЈНМ). Серију је створио Брус Гелер.

На почетку сваке епизоде вођа тима добија упутства на касети, односно диску, што се касније самоуништи.

Опис 
Серија прати мисије тајних агената који су Ден Бригс (1. сезона), Синамон Картер (1—3. сезона), Барни Колије (1—7. сезона), Вили Армитејџ (1—7. сезона), Џим Фелпс (2—9. сезона), Ролин Хенд (2—3. сезона), Парис (4—5. сезона), Дејна Ламберт (5. сезона), др. Даглас Ленг (5. сезона), Лиса Кејси (6—7. сезона), Николас Блек (8—9. сезона), Макс Харт (8—9. сезона), Грант Колије (8—9. сезона, Кејси Рендал (8. сезона) и Шенон Рид (9. сезона).

Улоге

Епизоде

Спољашње везе 

Америчке серије
Телевизијске серије на енглеском језику
Америчке серије које су се почеле приказивати 1966.
Америчке серије које су се престале приказивати 1990.
Оригинални програм ТВ мреже CBS
Телевизијске серије студија Paramount Television